Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Havock :
 le , un brick de 12 canons lancé en 1805 ;
 le , une bombarde lancée en 1855 renommée MV5 cette même année ;
 le , une canonnière de classe Albacore lancée en 1856 ;
 le , un destroyer de classe Havock lance en 1893 ;
 le HMS Havock aurait dû être un destroyer de classe Laforey mais il est renommé  avant d'être lancé en 1913 ;
 le , un destroyer de classe H lancé en 1936.

Havock